4192 Breysacher è un asteroide della fascia principale del diametro medio di circa 24,67 km. Scoperto nel 1981, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,2079768 UA e da un'eccentricità di 0,1641757, inclinata di 0,53245° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1981
Breysacher